Horsham – città della contea del West Sussex, in Inghilterra
 Horsham – distretto della contea del West Sussex, in Inghilterra
 Horsham – località statunitense della Pennsylvania